Luciakirche ist der Name zahlreicher Kirchen, die der hl. Lucia geweiht sind:

Albanien 
 St.-Lucia-Kathedrale (Durrës)

Deutschland 
 Evangelische Dorfkirche Baerl in Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 St. Lucia (Angelsdorf) in Elsdorf, Nordrhein-Westfalen
 St. Lucia (Beilngries) in Beilngries, Bayern
 Luciakapelle (Erbringen) in Beckingen, Saarland
 St. Luzia (Eschfeld) in Eschfeld, Rheinland-Pfalz
 St. Lucia in Flemmingen (Naumburg), Sachsen-Anhalt
 St. Luzia (Frauweiler) in Bedburg, Nordrhein-Westfalen, aufgegeben, jetzt Neu St. Lucia in Bedburg, OT Rath
 Kluskapelle zur hl. Lucia in Borchen, OT Etteln, Nordrhein-Westfalen
 St. Georg und Lucia (Pflaumheim) in Großostheim, Bayern
 St. Lucia (Grünwettersbach) bei Karlsruhe, Baden-Württemberg
 St. Luzia (Habscheid) in Rheinland-Pfalz
 St. Lucia (Harsewinkel) in Nordrhein-Westfalen
 St. Lucia und Ottilie (Hechlingen) in Bayern
 St. Lucia und Ottilie (Höhnstedt), Sachsen-Anhalt
 St. Lucia (Hölzchen), Nordrhein-Westfalen
 St. Luzia (Kerschenbach), Rheinland-Pfalz
 St. Agatha und Lucia (Kleinlangenfeld), Rheinland-Pfalz
 St. Lucia (Knorscheid) im Saarland
 St. Lucia (Lämmerspiel) in Mühlheim am Main, Hessen
 St. Luzia (Löf) in Rheinland-Pfalz
 St. Lucia (Erflinghausen) in Meschede, Nordrhein-Westfalen
 St. Luzia (Mürlenbach) in Rheinland-Pfalz
 St. Luzia (Engelgau) in Nettersheim, Nordrhein-Westfalen
 St. Lucia (Zell) in Neuburg an der Donau, Oberbayern
 St. Lucia Ostentrop in Finnentrop, Nordrhein-Westfalen
 St. Luzia (Rech) in Rheinland-Pfalz
 St. Lucia (Schlammersdorf) in Bayern
 St. Luciae (Meyenburg) in Schwanewede, Niedersachsen
 St. Luzia und Willibrord (Silbach) in Winterberg, Nordrhein-Westfalen
 St. Lucia (Eicherscheid) in Simmerath, Nordrhein-Westfalen
 St. Lucia (Stolberg) in Nordrhein-Westfalen
 Luziakapelle (Wesseling) in Nordrhein-Westfalen
 St. Lucia (Wulsbüttel) in Niedersachsen
 St. Lucia (Broichweiden) in Würselen, Nordrhein-Westfalen

Frankreich 
 Ste-Lucie (Metz)

Italien 
 Santa Lucia dei Magnoli in Florenz
 Basilica di Santa Lucia a Mare in Neapel
 Santa Lucia a Piazza d’Armi in Rom
 Santa Lucia del Gonfalone in Rom
 Santa Lucia in Selci in Rom
 Santa Lucia alla Badia in Syrakus
 Santa Lucia al Sepolcro in Syrakus
 Santa Lucia (Venedig)

Österreich 
Burgenland
 Filialkirche Markt Allhau

Kärnten
 Filialkirche St. Luzia (Bleiburg)
 Pfarrkirche Altersberg

Spanien 
 Santa Lucía del Trampal

Sri Lanka 
 Kathedrale Sankt Lucia (Colombo)

Schweiz 
  Die Pfarrkirche Santa Lucia in Massagno (Tessin)

Venezuela 
 Basilika St. Lucia (Timotes)

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)